Андрэ Лакс (André Laks, род. 28 мая 1950) — французский филолог и историк философии.

Сын Симона Лакса.

Биография 

В 1969-74 гг. учился в ENS Ulm.

Докторскую степень получил в 1977 году и спустя год хабилитировался в Сорбонне с диссертацией по Платону.

В 1987-8 гг. работал в Вашингтоне (США).

С 1989 года профессор греческого в Университете Лилль III.

С 1991 года профессор античной философии Принстона.

С 1994 года вновь в Университете Лилль III — профессор античной философии.
В 1999—2000 гг. работал в Берлине.

С 2007 года профессор античной философии в Университете Париж IV Сорбонна, ныне эмерит.

В настоящее время преподаёт в Университете в Мексике, профессор античной философии.

Также в 2001 году сооснователь и затем содиректор журнала «Античная философия» (Philosophie Antique).

Член IUF в 1998—2008 гг., ныне почётный член.

Избранные работы 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Примечания

Ссылки 
 , 

Профессора Принстонского университета
Профессора Сорбонны